Олимпиодор

 Олимпиодор — афинский полководец, архонт (ок. 330 — после 286 г. до н. э.);
 Олимпиодор — грекоязычный историк начала V века;
 Олимпиодор Младший (495—570) — философ-неоплатоник;
 Олимпиодор (VI век) — христианский диакон, экзегет.